Un quota est un pourcentage déterminé, pouvant être imposé ou autorisé ; il se traduit par une quantification allouée à ou une répartition entre un ou plusieurs acteurs. On peut citer :
 Quotas de pêche : un quota de pêche est un total autorisé de capture accordé à un pays ou à un pêcheur pour une période d'un an.
 les quotas de production et de diffusion d'œuvres d'expression originale française, pour le cinéma, l'audiovisuel, et la chanson, dans le cadre de la politique d'exception culturelle française.
 Les quotas d'immigrants système de régulation quantitative de l'immigration :
 Aux États-Unis, la loi dite du Quota Emergency Act de 1921
 En Allemagne, la clé de Königstein
 Dans l'Union européenne, système proposé de répartition de la Crise migratoire 2014-2016
 La discrimination positive est une forme de quotas appliqués au marché du travail
 En matière électorale, il existe  des quotas ethniques ; en Inde, ils s'appliquent aussi aux femmes et sont appelés réservations
 Loi d'exclusion des Chinois
 Quotas textiles
 Quota d'émission de gaz à effet de serre
 Quota laitier en Europe et au Canada : Parallèlement aux mesures de contrôle des importations et à la réglementation des prix, le quota constitue le fondement du système de gestion de l’offre pour les industries laitière et avicole au Canada. Attribués à l’échelle nationale (sauf pour le lait de consommation) et répartis à l’échelle provinciale, les quotas contrôlent la quantité de lait, d’œufs, de poulets et de dindes qu’un producteur peut produire.

 Quota ou les Pléthoriens, un roman de Vercors et Paul Silva-Coronel.

Voir aussi